Coștangalia se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Coștangalia - localitate centru de comună din raionul Cantemir
 Coștangalia - sat din cadrul comunei Ecaterinovca din raionul Cimișlia

Localități omonime din Republica Moldova